Poonch (district in India), een district van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
 Poonch (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Poonch
 Poonch (district in Pakistan), een district van het Pakistaanse gebied Azad Kasjmir
 Poonch (rivier), een rivier in India en Pakistan